Константи́н Блохи́н:
 Блохин, Константин Никитич (1888—1919) — российский революционер.
 Блохин, Константин Платонович (1862—1913) — контр-адмирал РИФ, герой Цусимского сражения.